Sérvio Cornélio Cipião Salvidieno Orfito (cônsul em 51), cônsul romano em 51.
 Sérvio Cornélio Cipião Salvidieno Orfito (cônsul no século I), cônsul romano durante o reinado de Domiciano e filho do anterior.
 Sérvio Cornélio Cipião Salvidieno Orfito (cônsul em 110), cônsul romano em 110 e filho do anterior.
 Sérvio Cornélio Cipião Salvidieno Orfito (cônsul em 149), cônsul romano em 149 e filho do anterior.
 Sérvio Cornélio Cipião Salvidieno Orfito (cônsul em 178), cônsul romano em 178 e filho do anterior.

 
Desambiguações de antropônimos